Tattenhausen ist der Ortsname von

 Tattenhausen (Dasing), Ortsteil der Gemeinde Dasing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Tattenhausen (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern